Lucjan Żeligowski (17. října 1865 – 9. června 1947) byl polský generál za rusko-polské války. Proslavil se okupací Vilniusu, kde následně vytvořil stát Střední Litvu, který byl později anektován Polskem.

Biografie

Mládí 
Narodil se roku 1865. Vstoupil do Ruské imperiální armády roku 1885 a bojoval v rusko-japonské válce jako kapitán.

První světová válka 
Na začátku první světové války velel v hodnosti podplukovníka, praporu. V roce 1915 byl povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 1917 velel 1. pluku v Polské střelecké divizi.

Meziválečná léta 
V letech 1921 až 1925 byl inspektorem armády. Roku 1923 byl povýšen do hodnosti generála zbraní. V letech 1925 až 1926 byl ministrem vojenství ve vládě Aleksandera Skrzyńského.

V roce 1947 zemřel, je pochován na hřbitově 'Cmentarz Wojskowy na Powązkach' ve Varšavě.

Dílo 
 Żeligowski, Lucjan. Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania. Warszawa: Wydawnictwo The Facto, 2006. 158 S.

Fotogalerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Fabisz, Dariusz. Generał Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność wojskowa i polityczna. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. 374 S. , 
 Fabisz, Dariusz. Pamiętniki Generała Broni Lucjana Żeligowskiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014. 280 S. 
 Łach, Wiesław Bolesław. „Bunt Żeligowskiego”. Kulisy połączenia Wileńszczyzny do Polski 1920-1922. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2014. 280 S.

Související články 
 Bunt Żeligowskiego
 Polsko-litevská válka
 Dějiny Litvy
 Vilnius

Externí odkazy 
 
 (polsky) Dzieje.pl (Portal historyczny). 93 lata temu generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno. 2013-10-09.
 (polsky) GOTOWIECKI, PAWEŁ. Gen. Lucjan Żeligowski. Bohater Wilna w służbie Bieruta. In: Historia.org.pl, 2012-09-29.
 (polsky) RONIKIER, KRZYSZTOF. BUNT ŻELIGOWSKIEGO. UTWORZENIE LITWY ŚRODKOWEJ. In: Konflikty.pl, 2009-03-03.

Polští generálové
Válečníci Ruského impéria
Osobnosti ruské občanské války
Polské osobnosti druhé světové války
Komandéři Řádu čestné legie
Komtuři Řádu Virtuti Militari
Rytíři velkokříže Řádu znovuzrozeného Polska
Nositelé Kříže za chrabrost (Polsko)
Narození 17. října
Narození v roce 1865
Úmrtí 9. června
Úmrtí v roce 1947
Úmrtí v Londýně
Muži